La 1. Division 1977 è stata la 64ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del Odense, al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Allan Hansen dell'Odense con 23 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 Odense Campione di Danimarca 1977.
 Odense ammesso alla Coppa dei Campioni 1978-1979.
 B 1903 e Esbjerg fB ammesse alla Coppa UEFA 1978-1979.
 Aalborg, B 1909 e Holbæk B&I retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1977
Campionato danese di calcio